Århundreder: 8. århundrede – 9. århundrede – 10. århundrede

Det 9. århundrede består af årene 801 til 900, som ofte forveksles med 800-tallet, som består af årene 800 til 899.

Personer 

 
Århundreder